Хамлет има више значења:
 Хамлет, књига Вилијама Шекспира
 Хамлет (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Хамлет (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Хамлет (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Хамлет (филм из 1948), 
 Хамлет (филм из 2007), 
 Хамлет (представа из 2016)